Преде́л — объект, представляющий собой воображаемую или реальную границу для другого объекта.

В математическом анализе 
 Предел — одно из основных понятий математического анализа, на него опираются такие фундаментальные разделы анализа, как непрерывность, производная, интеграл, бесконечные ряды и др.
 Предел последовательности элементов метрического пространства или топологического пространства — элемент того же пространства, который обладает свойством «притягивать» элементы заданной последовательности.
 Предел функции в точке, предельной для области определения функции — такая величина, к которой значение рассматриваемой функции стремится при стремлении её аргумента к данной точке. 
 Предел категории — понятие, обобщающее свойства таких конструкций, как произведение, декартов квадрат и обратный предел.
 Частичный предел некоторой последовательности — это предел одной из её подпоследовательностей, если только он существует.
 Проективный предел — один из видов пределов в теории категорий.
 Банаховы пределы — один из видов линейного функционала.

В философии 
 Предел — философское понятие, введённое Аристотелем.

В литературе 
 «Предел» — роман Сергея Лукьяненко.

В кино 
 «Предел» — немой чёрно-белый бразильский фильм 1931 года режиссёра Марио Пейшоту.
 «Предел» — словацко-украинский фильм 2017 года режиссёра Петера Бебьяка.

См. также 
 Придел